Regisaurus ('Rex's hagedis', genoemd naar zijn ontdekker Francis Rex Parrington) is een geslacht van uitgestorven kleine carnivore Therocephalia. Het is bekend van een enkele beschreven soort, de typesoort Regisaurus jacobi uit de Lystrosaurus Assemblage Zone uit het Vroeg-Trias van Zuid-Afrika, hoewel er ook ten minste één onbeschreven soort bekend is.

Beschrijving 
Het was een nogal afgeleide baurioïde, met een robuuste schedel, korte staart, lange ledematen en relatief grote hoektanden. Het was blijkbaar verwant aan Urumchia en net als Urumchia had het ploegschaarbeenderen, die het secundaire verhemelte vormen, maar ze versmallen niet tot een punt zoals bij Urumchia. Het behield echter enkele basale kenmerken. Het had zes snijtanden aan elke kant van de kaak, terwijl andere baurioïden minder hadden. Het was waarschijnlijk carnivoor en at insecten en kleine gewervelde dieren

Ontdekking en soorten 
Regisaurus werd in 1964 ontdekt door Francis Rex Parrington en werd in 1972 benoemd door C.H. Mendrez. Er zijn twee soorten bekend, de typesoort Regisaurus jacobi en nog een onbeschreven soort. Regisaurus jacobi is bekend van het holotype FRP 1964/27 en het genoemde exemplaar BP/1/3973, terwijl de onbeschreven soort alleen bekend is van het holotype T837.

Classificatie 
Hieronder is een cladogram aangepast van Sidor (2001) en Huttenlocker (2009):

Uitgestorven chordadieren